Michał Franciszek Sapieha (1670–1700), grand écuyer de Lituanie, général lituanien et autrichien,
 Michał Józef Sapieha (1670–1738), greffier de Lituanie, voïvode de Podlachie, 
 Michał Antoni Sapieha (1711–1760), staroste de Mstsislaw, maître de chasse de Lituanie, voïvode de Podlachie, vice-chancelier de Lituanie,
 Michał Ksawery Sapieha (1735–1766), major général, grand pannetier de Lituanie,
  (1930–2013), – działacz polonijny

Voir aussi 
 Krzysztof Michał Sapieha (1607–1631), grand greffier de Lituanie,
 Aleksander Michał Sapieha (1730–1793), voïvode de Polotsk , hetman de Lituanie, grand chancelier de Lituanie
 Kajetan Michał Sapieha (1749–1771).